Словацкая республика — название государств.

 Словацкая республика — современное государство в Центральной Европе, известное как Словакия.
 Словацкая республика (1939—1945) — марионеточное государство, зависимое от нацистской Германии.

См. также 

 Словацкая Советская Республика